Лас-Вегас — город в штате Невада, США;
 Лас-Вегас-Стрип — примерно семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас. Здесь находится большинство крупнейших гостиниц и казино.
 «Лас-Вегас Квиксилверс» — бывшая футбольная команда из Лас-Вегаса.
 «Лас-Вегас Рэнглерс» — профессиональный хоккейный клуб из Лас-Вегаса.
 Лас-Вегас — город в штате Нью-Мексико, США.
 Лас-Вегас — город в Гондурасе.
 Лас Вегас — населенный пункт на острове Тенерифе (Канарские острова), Испания.
 Лас-Вегас — район (комарка) в Испании.
 Лас-Вегас-Альтас — район (комарка) в Испании.
 Лас-Вегас — вид вероятностного алгоритма (см. также Метод Монте-Карло).
 Культура Лас-Вегас — археологическая культура в Эквадоре.

Произведения 
 Покидая Лас-Вегас — фильм 1995 года. Психологическая драма.
 «Медовый месяц в Лас-Вегасе» — американский фильм 1992 года с Николасом Кейджем.
 «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» — роман американского журналиста Хантера Томпсона.
 «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — кинофильм режиссёра Терри Гиллиама, основанный на книге Хантера С. Томпсона.
 «Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе» — американский комедийный фильм ужасов 1995 года.
 «Лас-Вегас» — американский детективный телесериал.
 Last Vegas — кинокомедия американского режиссёра Джона Тёртелтауба.

См. также